La saison 2013-2014 des Canadiens de Montréal est la cent-quatrième saison de l'équipe qui évolue dans la Ligue nationale de hockey.

Classements

Association de l'Est 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Calendrier et résultats

Matchs préparatoires

Saison régulière

Séries éliminatoires

ronde

ronde

ronde

Statistiques

Joueurs

Mouvements d’effectifs

Transactions

Signatures d'agent libre

Départs d'agent libre

Signatures de prolongation de contrat

Joueur retraité

Choix au repêchage

Références

Articles connexes 
 Saison 2013-2014 de la LNH

2013-2014
Canadiens de Montréal
Sport au Québec en 2013
Sport au Québec en 2014